Municipio de Spaulding puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spaulding (condado de Union, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Spaulding (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.